Флаг муниципального образования Ле́нинский район Тульской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 июня 2000 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 641.

Законом Тульской области от 11 июня 2014 года № 2133-ЗТО, муниципальное образование Ленинский район утратило статус муниципального образования в связи с объединением с муниципальным образованием город Тула.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с соотношением сторон 2:3, с зелёной каймой шириной в 1/9 ширины флага, воспроизводящее композицию гербового щита Ленинского района, смещённую к древку и занимающую 1/2 длины полотнища».

Обоснование символики 

Флаг составлен на основании герба Ленинского района, описание которого гласит:

В червлёном (красном) поле с зелёной каймой поверх всего два серебряных опрокинутых шпажных клинка накрест, поверх которых ружейный ствол того же металла в пояс, сопровождаемые вверху и внизу золотыми молотами; щит имеет серебряное о четырёх концах титло (турнирный воротник).

В основе герба Ленинского района лежит исторический герб Тулы. Зелёная кайма характеризует район как «зелёный пояс» вокруг Тулы, титло символизирует его пригородный характер.

Примечания